Степновский сельский округ

Еврейская автономная область 

 Степновский сельский округ Ленинского района (упразднён)

Тюменская область 

 Степновский сельский округ Сладковского района